Köln-Aachen bezeichnet

 die Schnellfahrstrecke Köln–Aachen
 den ehemaligen Gau Köln-Aachen
 den ehemaligen Wahlkreis 20 Köln-Aachen in der Weimarer Republik
 den ehemaligen Fußballgau Köln-Aachen